Vollnhals ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Vollnhals (* 1956), deutscher Zeithistoriker
 Isidor Vollnhals (* 1949), deutscher Generalvikar